Esistono più comuni francesi con questo nome

Changé – Mayenne
Changé – Sarthe